Bill Ward – batterista del gruppo musicale heavy metal Black Sabbath
 Bill Ward – attore britannico
 Bill Ward – fumettista statunitense
 Bill Ward – giocatore di football statunitense
 Bill Ward – giocatore di rugby britannico

Pagine correlate 
 William Ward